tłoczenie – rodzaj obróbki plastycznej za pomocą tłoczników
 tłoczenie – w poligrafii, metoda uszlachetnienia druku
 tłoczenie – metoda pozyskiwania oleju przez wyciskanie, wygniatanie za pomocą prasy
 tłoczenie – pompowanie, metoda przemieszczania lub sprężania cieczy lub gazów, zwykle przy pomocy pomp lub sprężarek

Zobacz też 
 wytłaczanie